August de Prima Porta, estàtua de Cèsar August que va ser descoberta el 1863 a la vil·la de Prima Porta
 August Penguin, conferència anual que se celebra a Israel i que reuneix la comunitat de programari lliure
 August (títol), títol de l'Antiga Roma
 Biografies:
 August, de nom complet Gai Juli Cèsar Octavià, (Roma o Velitrae, 63 aC - Nola, Nàpols, 14 dC), successor de Juli Cèsar i primer emperador romà 
 August Bebel (Deutz, Alemanya, 1840 - Passugg, Suïssa, 1913), teòric i dirigent socialista marxista alemany
 August Blom (Copenhaguen, 1869 – 1947), director de cinema
 August Ferdinand Möbius (Schulpforta, Alemanya, 1790 – Leipzig, 1868), matemàtic alemany i astrònom teòric 
 August Font i Carreras (Barcelona, 1846 - 1924), arquitecte i professor català 
 August Fourès (Castell Nou d'Arri, Llenguadoc, 1848 - 1891), poeta, periodista i escriptor en occità i en francès
 August Gil Matamala, advocat català
 August Guillem de Prússia (Potsdam, 1887 - Stuttgart, 1949), Príncep de Prússia i d'Alemanya
 August Guillem de Prússia (1722-1758) (Berlín, 1722 - Oranienburg, 1758)
 August Karl Rosiwal (1860, Viena - 1923), geòleg austríac
 August Krogh (Grenaa, 1874 - Copenhaguen, 1949), metge i professor danès guardonat amb el Premi Nobel el 1920
 August Macke (1887 – 1914), membre del grup expressionista alemany Der Blaue Reiter
 August Pi i Sunyer (Barcelona, 1879 - Mèxic, 1965), fisiòleg i polític català 
 August Puig i Bosch (Barcelona, 1929 - Girona, 1999), pintor i gravador català
 August I de Saxònia-Gotha-Altenburg, Gotha, 1772 - 1822 
 August Schleicher (1821-1868), lingüista alemany
 August Serra i Mústich (Girona, 1920 - 2009), jugador d'hoquei patins català, tricampió del món (1951, 54 i 55)
 August Strindberg (Estocolm, 1849 - 1912), escriptor i dramaturg suec
 August Vidal i Roget (Llagostera 1909 - 1976), professor de literatura, pedagog i traductor del rus
 August von Gödrich (Gerlsdorf-Fulnek, 1859 – Fulnek, 1942), ciclista alemany
 August von Kotzebue (Weimar, 1761 - Mannheim, 1819), dramaturg alemany
 August Wilhelm Ambros (1816 – Viena, 1876), compositor austríac
 August Wilhelm von Hofmann (1818 – 1892), químic alemany
 August Wilhelm von Schlegel (1767, Hannover - 1845, Bonn), poeta, traductor, crític i capdavanter del Romanticisme alemany 
 August Winnecke (1835, Groß-Heere, – 1897, Bonn) astrònom alemany
 Bille August (Brede, 1948), director de cinema danès
 Carles August de Saxònia-Weimar-Eisenach (Weimar, 1757 - Graditz 1828)
 Carl August Walbrodt (Amsterdam, 1871 – Berlin, 1902), jugador d'escacs alemany
 Cèsar August Torras i Ferreri, muntanyista català 
 Cèsar August Jordana i Mayans (Barcelona, 1893 - Buenos Aires, 1958), escriptor català 
 Cristià August de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1798, Copenhaguen - 1869, Przemków), Duc d'Augustenburg 
 Ernest August de Hannover, diversos personatges
 Ernest August II de Saxònia-Weimar-Eisenach (Weimar, 1737 - 1758) 
 Friederich August Kekulé
 Friedrich August Leopold Löwe (Schwedt, 1767 - Bydgoszcz, 1839), cantant i compositor alemany
 Friedrich August von Hayek (Viena, 1899 - Friburg de Brisgòvia, 1992), economista
 Friedrich August von Alberti (Stuttgart, 1795 - Heilbronn, 1878), geòleg alemany
 Friedrich Wilhelm August Fröbel (Oberweissbach, Turíngia, 1782 - Marienthal, 1852), pedagog alemany
 Frederic August I d'Oldenburg (1852 - 1931), gran duc d'Oldenburg (1900 - 1918)
 Frederic August I de Saxònia (elector) o August II de Polònia (Dresden, 1670 - 1733), comte elector de Saxònia i rei de Polònia
 Frederic August I de Saxònia (Dresden, 1750 - 1827), Elector de Saxònia i rei de Saxònia
 Frederic August II de Saxònia (Dresden, 1797 - Brennbüchel, 1854), rei de Saxònia (1836 - 1854)
 Frederic August II de Saxònia (elector) (Dresden, 1696 - 1763), Elector de Saxònia i Rei de Polònia
 Frederic August III de Saxònia (Dresden, 1865 - Castell de Sibyllenort, 1932), rei de Saxònia (1904 - 1918)
 Frederic de Schleswig-Holstein-Sondenburg-Augustenburg (1829, castell de Borg - 1880, Wiesbaden) 
 Felip II de França o Felip August (Gonesse, 1165 - Mantes, 1223), rei de França (1180 - 1223)
 Guillem August Tell i Lafont (Barcelona, 1861 - 1929), notari i poeta, Mestre en Gai Saber
 Johan August Arfwedson (1792 - 1841), químic suec
 Johan August Brinell (1849, Bringetofta - 1925, Estocolm), enginyer suec
 Josep August d'Àustria (Alcsút, 1872 - Rain bei Straubing, 1962), arxiduc d'Àustria, príncep d'Hongria i de Bohèmia
 Leopold August Abel (Köthen, 1718 - Ludwigslust, 1791), compositor i violinista alemany 
 Ludwig August Lebrun (Mannheim, 1752 - Berlín, 1790), oboista i compositor alemany
 Pau August Arèna (Sisteron, Provença, 1843 - Antíbol, 1896), escriptor occità en llengua francesa
 Ròmul Augústul, darrer emperador romà d'occident (475 - 476) 
 Svante August Arrhenius (Vik, 1859 - Estocolm, 1927), químic i professor suec guardonat amb el Premi Nobel